Balai (Porto Torres) – località della Sardegna
 Balai di Qenneshrin – un santo siriaco
 Tanjung Balai
 Balai (casta) – una delle caste Indù
 Balai (Eritrea) – località dell'Eritrea